Název Mistrovice má více sídel:
 Mistrovice, obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Mistrovice (Nový Oldřichov), část obce Nový Oldřichov v okrese Česká Lípa
podobný název mají
 Mistřovice, část města Český Těšín v okrese Karviná

Externí odkazy